Bald Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bald Hill Township (Illinois)
 Bald Hill Township (Oklahoma)